Localidades
Pirapora - município brasileiro do estado de Minas Gerais
Pirapora do Bom Jesus - município brasileiro do estado de São Paulo
Salto de Pirapora - município brasileiro do estado de São Paulo
Pirapora do Curuçá - antiga denominação do município de Tietê (São Paulo)]]
Outros
Pirapora Futebol Clube - clube de futebol do município de Pirapora, no norte de Minas Gerais

Desambiguações de topônimos